Masada, mini-série de Boris Sagal (1981).
 Masada, groupe de jazz.
 Masada, étoile-nation de fiction dans l'univers d'Honorverse.
 Masada, album de Alpha Blondy (1992).
 (282903) Masada, astéroïde.
 Masada ou ACR, fusil d'assaut américain.
 Masada, pseudonyme du catcheur Brigham Paul Doane

Voir aussi 
 Massada, lieu d'une forteresse en Israël.